Bajo Guadalquivir puede referirse a los siguientes lugares de Andalucía (España):

Curso bajo del río Guadalquivir;
Comarca del Bajo Guadalquivir.